Codex Petropolitanus ist die Bezeichnung für Handschriften der Russischen Nationalbibliothek in Sankt Petersburg.

Griechische Handschriften 
Neues Testament
 Codex Petropolitanus Purpureus, 6. Jhd., Evangelien, Purpurhandschrift, Gregory-Aland N oder 022; von Soden ε 19, 
 Unzial 041, 9. Jhd., Evangelien, Gregory-Aland Π oder 041; von Soden ε 73, Signatur Gr. 34

Altes Testament
 Codex Petropolitanus (H), 5./6. und 9. Jhd., 4. Buch Mose und patristische Texte, Rahlfs 624, Siglum H, Signatur Gr. 5

Hebräische Handschriften 
 Codex Petropolitanus Heb. B 3, 916, hintere Propheten, in babylonischer Punktation
 Codex Petropolitanus Heb. B19A oder „Codex Leningradensis“ („L“), 1008 (oder 1009), älteste bekannte datierte und vollständige Handschrift der hebräischen Bibel

Anmerkungen 

!